Příjmení Salgado nese více různých osobností:

 Armando Salgado (1938–2018) – mexický fotograf a fotoreportér
 Míchel Salgado (* 1975) – španělský fotbalový obránce
 Sebastião Salgado (* 1944) – brazilský fotograf